When Love Leads – cortometraggio del 1912 diretto da Lloyd B. Carleton
When Love Leads – cortometraggio del 1915 diretto da Howard C. Hickman